Спецотряд «Кобра 11» () — немецкий криминальный телесериал о буднях дорожной криминальной полиции, выходящий с 12 марта 1996 года традиционно по четвергам в 20:15 часов на телеканале «RTL». Сериал уже насчитывает более 40 сезонов. Сериал транслировался также во многих странах мира. Существуют два спин-оффа: Alarm für Cobra 11 — Einsatz für Team 2 и Turbo & Tacho. Первый шел два сезона, а второй был отменен после пилотной серии.

Сюжет 
Сериал повествует о вымышленном отделе дорожной криминальной полиции. Основными героями являются двое полицейских, которые и составляют спецотряд «Кобра 11», который базируется в Кёльне, Северный Рейн-Вестфалия, Германия.

Сезоны 1 — 6 (1996—1999) 
В 1996 году в первой серии комиссар Франк Штольте () и комиссар Инго Фишер (Райнер Штеккер) останавливают террориста, атаковавшего автобан. Но вскоре Фишер (серия 2) был застрелен преступником при попытке арестовать того, и в следующей серии на его место пришел комиссар Семир Геркхан (), который является главным персонажем в последующих сезонах. В 1997 году в новом сезоне (серия 10) Штольте был заменен без объяснения причин на комиссара Андре Фукса (Марк Келлер).

В 1999 году (серия 46) Фукс и Геркхан случайно становятся свидетелями убийства, совершенного наемниками. Расследование приводит их на остров Мальорку, где комиссары выясняют, что наемников послал криминальный барон Карлос Бергер. Далее (серия 47) Андре пытается арестовать Карлоса на его яхте. Между комиссаром и преступником начинается рукопашная схватка, Бергер стреляет в живот Фуксу из гарпунного ружья, тот падает за борт. Позднее Семир убил Карлоса, а Андре считался пропавшим без вести до событий 2013 года (серия 254).

Сезон 7 — Сезон 16 (1999—2004) 
После расследования на Мальорке Геркхану дают нового напарника Тома Краниха () (серия 48). Семир и Том становятся лучшими друзьями и работают вместе в 1999—2003 годах. В 2003 году (серия 96) Геркхан и Краних расследуют дело о перевозке наркотиков на территории Германии и выходят на наркокартель Леона Зюсса. Том начинает роман с бывшей любовницей Леона, Еленой Крюгер. Вскоре комиссары почти разрушают империю Зюсса, а сам преступник якобы погибает из-за действий Краниха, вытолкнувшего его автомобиль на цистерну с газом, и последовавшего взрыва.

Однако Леон выжил (серия 97), хотя его тело было обожжено, и он испытывает страшные боли. Через 2 месяца он возродил картель и решил отомстить Тому, искалечившему его. Люди Зюсса устанавливают бомбу в машине Краниха, в результате на глазах у Тома взрывается беременная от него Елена Крюгер. Получивший сильнейшую психологическую травму Краних арестовывает и отправляет в тюрьму Зюсса, но решает уйти из полиции.

После этого в спецотряд после совместного расследования с Геркханом переводится по собственному желанию комиссар Ян Рихтер (Кристиан Оливер) (серия 98). Именно он становится свидетелем на свадьбе Семира и секретаря этого же отделения полиции Андреи Шефер (серия 116). В 2003 году после неудачно закончившейся работы под прикрытием (серия 125) Ян уходит из спецотряда и уезжает из Кёльна навсегда (актер Кристиан Оливер ушел из сериала, и исчезновение его персонажа было объяснено в следующей серии).

Сезон 17 — Сезон 23 (2005—2008) 
После ухода Рихтера спецотряд в 2005 году сталкивается со сложнейшими делом о взрывах на автобане, и тогда Геркхан просит Краниха, 2 года не работавшего в полиции, помочь им (серия 126). После успешно завершенного расследования Том возвращается в спецотряд и снова становится напарником Семира. В 2007 году (серия 158), занимаясь делом об обычной аварии, комиссары выходят на преступную группировку, торгующую людьми. Краних решает проверить, как охраняют свидетельницу, временно помещенную в детском приюте. Оказывается, там уже находятся люди из группировки, комиссар и подзащитная пытаются скрыться. Преступники настигают их во дворе, убивают свидетельницу и ранят Тома в ногу и плечо. Краниха добивает лично пришедший туда главарь группировки Эрик Гелен выстрелом в сердце. Семир, задержавшись на семейном празднике, не успевает спасти напарника, но запоминает лицо одного из преступников. Далее Геркхан находит и задерживает его, но он оказывается полицейским под прикрытием по имени Крис Риттер, который не виновен в гибели Тома. Семир и Крис уничтожают преступную группировку, а потом становятся напарниками.

В 2008 году (серия 179) Крис и Семир пытаются остановить фургон с вооруженными преступниками и делают это вместе с агентами Федерального ведомства уголовной полиции Германии. Оказывается, они хотят арестовать наркобарона Сандера Калвуса, и с ними работает Таня Бранд, агент под прикрытием и бывшая возлюбленная Риттера. Из-за предательства одного агента все идет не по плану, и комиссары из спецотряда вынуждены самостоятельно останавливать Калвуса, который собирается улететь на вертолете из своей «штаб-квартиры». Риттер с помощью автомата прикрывает Геркхана, который пытается добраться до вертолета. В тот момент один из людей наркобарона начинает душить тоже проникшую в «штаб» Таню. Крис, находящийся за укрытием, которое обстреливается Сандером с вертолета, видит это, но у него кончились патроны. Тогда Риттер бросается за упавшим пистолетом, хватает его и убивает человека, душившего Бранд, спасая её. Но при этом комиссар погибает сам. Геркхан сбивает вертолет Калвуса.

Сезон 24 — Сезон 34 (2008—2013) 
После трагической гибели Криса Риттера, у Семира (серия 180) появляется новый напарник Бен Егер. Вначале Семир не был рад появлению нового напарника, но вместе они помешали побегу из тюрьмы Калвуса. Далее они становятся лучшими друзьями и сохраняют свою дружбу, несмотря на испытания. Одним из таких испытаний становится возвращение Андре Фукса (серия 254). Фукс, считавшийся мертвым 14 лет, вернулся и оказался предателем, работающим на преступную организацию. Семир едва не погибает вместе с Андре, но Бен спасает напарника. От Семира уходит жена, забрав с собой их дочерей. Геркхан впадает в депрессию, а потом с головой уходит в работу. В это время Егер знакомится на рок-фестивале с Ниной Бекер, сотрудницей управления по борьбе с оборотом наркотиков. Они начинают встречаться, а потом — жить вместе…

Вскоре Семир и Бен пытаются остановить микроавтобус с людьми наркобарона Хенка Ван Бергена (серия 260). Тем удается уйти благодаря предателю в рядах полиции. Им оказывается Мартин Флессинг, начальник Нины и друг её отца. Флессинг манипулирует Берген, она создает ему фальшивое алиби… Почти изобличенный Мартин конфликтует с Хенком. Тот убивает полицейского на глазах Нины, оказавшейся его дочерью, и пытается скрыться на микроавтобусе. Туда же запрыгивает Геркхан. Преследуя их обоих, Егер разбивает свой «Мерседес», но продолжает погоню. Микроавтобус переворачивается, Ван Берген заблокирован, Геркхан — без сознания. Их догоняет Бекер и собирается поджечь выливающийся из пробитого бензобака бензин. Она хочет заживо сжечь Ван Бергена — убийцу своего отца, не обратив внимание на то, что заодно убьет и Семира. Бен видит это и, не имея другого выхода, стреляет Нине в плечо, чтобы остановить её. Пока она находится в больнице, Егер говорит спасенному напарнику, что не хочет больше стоять перед таким выбором. Бен увольняется из полиции. Егер уезжает в США, где становится профессиональным певцом. Там Бен счастливо живёт вместе с выздоровевшей Ниной.

Сезон 35 — 40 (2014—2015) 
Алекс Бранд появляется в серии «Революция», где Семир начинает погоню за беглым преступником, кому помогает Бранд. Трое прыгают на поезд, преступник убегает. Позже выясняется, что Бранд провёл два года за решёткой невиновным. Оба останавливают группировку природных радикалов. В одной из серий выясняется, что Бранд вырос в приёмной семье. В той же серии умирает женщина на глазах у Бранда и её сына, Феликса. Феликс становится приёмным братом Бранда. Семир и Бранд останавливают группировку, которая несла ответственность за убийство матери Феликса и лишения свободы Бранда. Позже оба останавливают группировку, которая несла ответственность за десятки незаконных смертных казней, останавливают психопата, вооружённого бомбой, позже — торговцев органами из Румынии, спасают дочь Семира, которую в Бельгии чуть не изнасиловал старый богач Бальтазар Бошампс, и т. д. В серии 'Windspiel' (Игры ветра) объявляется Франк Рикерт, родной отец Бранда, в прошлом Франк был сотрудником федеральной полиции и вместе с напарником, Шварцем, украл деньги у наркоторговцев, но все получилось не так как было задумано и Шварца с женой убивают. Из за этого Франк вынужден был пуститься в бега, а Алекса отдать на усыновление, при этом жене тот сказал что их сын погиб. Через 30 лет Лука Шварц, сын убитого напарника Рикерта, возвращается для мести Франку и в итоге убивают его, но сам гибнет. В конце серии Бранд садится на мотоцикл и отправляется в поисках своей матери в Бразилии.

В 2016 году напарником Семира становится Пауль Реннер.

Персонажи

Основные персонажи

Второстепенные персонажи

В главных ролях

Основной состав (в настоящее время)

Основной состав (ранее)

Приглашённые актёры

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница сериала на сайте телеканала RTL
 Серии сериала в медиатеке RTL NOW
 
 Официальная фан-группа сериала http://www.afc11.nl/

Телесериалы Германии 1996 года
Детективные телесериалы Германии
Экшен-телесериалы
Телесериалы в жанре производственной драмы
RTL
Телесериалы о полицейских Германии